Carlos Soublette es el nombre de las parroquias venezolanas:

 Carlos Soublette, en el estado Guárico.
 Carlos Soublette, en el estado Vargas.